Мерам — фамилия арабского происхождения.

 Мерам, Джастин (род. 1988) — иракский и американский футболист, игрок сборной Ирака.
 Мерам, Томас (род. 1943) — католический прелат, архиепископ Урмии и епископ Сельмаса.